Ruiying-Tempel (chin. Ruiying si) bezeichnet

den lamaistischen Tempel im Autonomen Kreis Fuxin der Mongolen, siehe Ruiying-Tempel (Fuxin)
den Ruiying-Tempel im Komplex der Maijishan-Grotten in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Ruiying-Tempel (Maijishan)